Les Eleccions legislatives belgues de 1977 es van celebrar el 17 d'abril de 1977 per a renovar els 212 membres de la Cambra de Representants Es formà un govern de coalició presidit pel socialcristià Leo Tindemans.

Resultats a la Cambra de Representants 
 

Eleccions legislatives belgues
Eleccions del 1977